Киркук (, ) — мухафаза на севере Ирака. С 1976 до середины 2006 именовалась Таамим. Имеет большие запасы нефти и природного газа.

Территория 10 282 км² с населением на 2011 год 1 395 600 человек. Административный центр — город Киркук.

Очень этнически разнообразная область, большая часть населения в Киркуке является курдами, но имеется меньшинство из туркоманов и арабов.

6 июня 2017 года Совет министров Республики Ирак направил в парламент страны запрос на утверждение смены названия провинции с Таамим на Киркук.

25 сентября 2017 года в городах и сёлах мухафазы был проведён референдум о вхождении в Иракский Курдистан и независимости последнего.

Округа

Примечания 

Провинции Ирака
Киркук (мухафаза)